Pikkujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikkujärvet, sjö i Pajala kommun, 
Pikkujärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikkujärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikkujärvi (Gällivare socken, Lappland, 749019-175848), sjö i Gällivare kommun, 
Pikkujärvi (Gällivare socken, Lappland, 749278-172701), sjö i Gällivare kommun, 
Pikkujärvi (Gällivare socken, Lappland, 751817-168045), sjö i Gällivare kommun, 
Pikkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750919-176147), sjö i Kiruna kommun,  (3,02 ha)
Pikkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752932-167114), sjö i Kiruna kommun, 
Pikkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753601-176785), sjö i Kiruna kommun,  (4,96 ha)
Pikkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756194-175613), sjö i Kiruna kommun,  (5,57 ha)
Pikkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756310-175162), sjö i Kiruna kommun,  (5,73 ha)

Finland
 Pikkujärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn